FC Malamuk 1979 (FC Malamuk, FCM) – grenlandzki klub sportowy z siedzibą w Uummannaq, założony w 1979 roku. W 2004 roku zdobył swoje pierwsze mistrzostwo.

Osiągnięcia 
 Mistrz Grenlandii (1 raz): 2004
 Wicemistrzostwo Grenlandii (2 razy): 2009, 2014
 III miejsce Mistrzostw Grenlandii (2 razy): 2001, 2013

Bilans sezon po sezonie

XXI wiek 

Etap rozgrywek:

Przypisy 

Grenlandzkie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1979